Leroy Sané ()  Poartă tricoul cu numărul 10.

Statistici carieră

Club

Note

Națională

Referințe 

Fotbaliști germani
Nașteri în 1996
Fotbaliști ai Manchester City FC
Fotbaliști ai FC Bayern München
Fotbaliști ai FC Schalke 04